Миродержец — правитель мира или вселенной.

Титул
 Миродержец («вращатель колеса») — титул на санскрите.
 Миродержец — титул армянского царя Смбата I.

Именование
 Миродержец мира или вселенной — Бог.
 Миродержец — именование Ананды, ученика Будды.
 Миродержец севера — Кубера, бог в индуизме.
 Миродержец юга — Яма, бог в индуизме.
 Миродержец востока — Индра, бог в индуизме.
 Миродержец запада — Варуна, бог в индуизме.
 Лютый миродержец — Дьявол.

Литература
 «Арташес Миродержец» (1869) — историческая трагедия армянского поэта Петроса Дуряна.
 «Обличение диавола-миродержца» (ок. 1600) — сочинение монаха Иоанна Вишенского.

См. также 
 «Клич Миродержца» — последний из 3-х великих кли́чей в буддизме («Клич Века», «Клич Будды», «Клич Миродержца»).
 Мирохранитель («страж мира») — божество, владыка и охранитель сторон света в индуизме и тантрическом буддизме.
 Мироздание | Миро | Миропомазание
 Вседержитель